Wasteland, Baby! — второй студийный альбом ирландского музыканта и инди-рок певца Хозиера (настоящее имя Эндрю Хози́ер-Бирн), выпущенный 1 марта 2019 года. Это первый студийный альбом певца с 2014 года. Альбом включает две песни («Nina Cried Power» и «Shrike») из миниальбома 2018 года EP Nina Cried Power, а также сингл «Movement». Для продвижения нового альбома певец с марта отправляется в концертный тур по Северной Америке, а в августе, сентябре и октябре 2019 года по Европе.

История 
Альбом получил в основном положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Среди положительных: AllMusic, Consequence of Sound, The Daily Telegraph, The Irish Times, PopMatters. Смешанные обзоры опубликовали такие издания как The Arts Desk, газета The Guardian, журнал The Rolling Stone. Негативный отзыв дали газета The Independent и сетевое издание Pitchfork".

Коммерческий успех 
Альбом Wasteland, Baby! дебютировал на позиции № 1 в ирландском чарте Irish Albums Chart и в основном американском хит-параде Billboard 200, с тиражом 89,000 альб. экв. единиц в США (включая 75,000 чистых продаж альбома). Это первый чарттоппер Хозиер в США.

Список композиций 
Автор всех треков Andrew Hozier-Byrne.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Рок-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200